Бадер Наталія (*13 квітня 1981, м. Секешфегервар) — українська актриса та модель, засновник компанії Foodtherapy.
 Рене Бадер (нім. René Bader, 7 серпня 1922—1995) — швейцарський футболіст, що грав на позиції нападника за клуб «Базель», а також національну збірну.
 Бадер Отто Миколайович (рос. Бадер Отто Николаевич, *29 червня 1903, с. Олександрівське — 2 квітня 1979, м. Москва) — російський археолог, педагог.
 Дідріх Бадер, Карл Ди́дрих Ба́дер (англ. Karl Diedrich Bader; 24 грудня 1966, Александрія (Вірджинія), США) — американський актор
 Бадер аль-Мутава, Бадер Ахмед аль-Мутава (араб. بدر أحمد المطوع‎; нар. 10 січня 1985, Ель-Кувейт) — кувейтський футболіст, який грає на позиції нападника.
 Яцек Гуґо-Бадер (пол. Jacek Hugo-Bader, народився 9 березня 1957(19570309) в Сохачеві) — польський журналіст, репортер, мандрівник.
 Дуглас Роберт Бадер, Сер Дуглас Роберт Стюарт Бадер (англ. Douglas Robert Steuart Bader; 21 лютого 1910 — 5 вересня 1982) — полковник Королівських військово-повітряних сил.
 Курт Бадер (нім. Kurt Bader; 26 лютого 1899, Мангайм — 1 червня 1959, Мюлльгайм) — німецький юрист, бригадефюрер СС (квітень 1941) і генерал-майор поліції.
 Едуард Бадер (фр. Édouard Bader; 26 липня 1899, Ферр'єр-ан-Брі — 21 квітня 1983, Ферр'єр-ан-Брі) — французький регбіст, олімпієць.